

События 
 Консулы: Луций Аврелий Котта (плебей) и Луций Манлий Торкват (патриций); преторы: Авл Минуций Терм, Квинт Галлий, Луций Лициний Мурена (в Риме), Сервий Сульпиций Руф, Публий Орбий и Тиберий Клавдий Нерон; пропретор: Публий Вариний (в Азии); курульные эдилы: Валерий Флакк и Гай Юлий Цезарь; плебейские эдилы: Гай Вергилий Бальб, Квинт Туллий Цицерон, Квинт Целий (ум. после 66 до н. э.) и Марк Декумий; народный трибун: Гай Папий (Цельс); квесторы: Квинт Анхарий (в Македонии) и Публий Плавтий Гипсей; проквесторы: Квинт Анхарий (в Македонии), Марк Эмилий Скавр (в Сирии); цензоры: Марк Лициний Красс и Квинт Лутаций Катул (два плебея; не удалось завершить ценз).
 Восстановление Цезарем памятников Гаю Марию. Он вернул в храм на Капитолии памятники побед Мария. Он устраивает для населения Рима невиданные по роскоши зрелища и развлечения, украсил комиции и форум базиликами.
 Поход Помпея на албанов. Победа и подчинение царя албанов Ороза. Поход на царя Иберии Артага. Захват столицы Иберии Армази. Подчинение Иберии и Колхиды.
 Тигран Младший отказывается выдать сокровищницу в Софене. Помпей захватывает его в плен и отдаёт Софену царю Каппадокии. Фраат захватывает Кордуену и требует освобождения своего зятя Тиграна. Легат Помпея Афраний изгоняет парфян из Кордуены.
 Римский сенат обсудил вопрос о присоединении Египта. Цезарь через трибунов пытался добиться наместничества в нём. За взятку в 6 тыс. талантов Птолемей Авлет добился признания его царём.
 Митридат заключает союз с меотскими племенами и захватывает Боспорское царство, изгнав Махара.
Китай:
 Восстание в Яркенде, подавлено ханьскими властями.

Родились 
 8 декабря — Квинт Гораций Флакк, древнеримский поэт «золотого века» римской литературы.

См. также

Примечания